Il cognome Van den Bossche o Vandenbossche è un cognome olandese originario delle Fiandre. Esso significa letteralmente "dai boschi" o " di Den Bosch" e può riferirsi ad alcuni personaggi notabili:
Aert van den Bossche (fl. 1499-1505), pittore fiammingo
Agnes van den Bossche (c.1435 – c.1504), pittore fiammingo
Alain Van Den Bossche (n. 1965), ciclista belga
Balthasar van den Bossche (1681-1715), pittore fiammingo
Bart van den Bossche (1964-2013), cantante fiammingo
Dany Vandenbossche (1956-2013), politico belga
Darla Vandenbossche (n. 1963), attrice canadese
David Vandenbossche (n. 1980), calciatore francese
Freya Van den Bossche (n. 1975), politico belga
Gielis van den Bossche (c.1490 – d. 1545), pittore fiammingo
Jules van den Bossche (1819-1889), ufficial militare olandese ed ufficiale del governo coloniale
Luc Van den Bossche (n. 1947), politico belga
Martin Van Den Bossche (n. 1941), ciclista belga

Pagine correlate
 Van den Bos
 Van den Bosch
 Vandenbussche